Orrville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Orrville (Alabama)
Orrville (Ohio)